Niemcy:
 Börger – gmina w kraju związkowym Dolna Saksonia, w powiecie Emsland

Osoby:
 Erich Börger – niemiecki polityk
 Wilhelm Börger – niemiecki polityk